Schützenhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Haagen-Schützenhöfer (* 1975), österreichische Physikdidaktikerin
 Hermann Schützenhöfer (* 1952), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Katharina Schützenhöfer (* 1993), österreichische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin